sutek (u ssaków innych niż stekowce i niektóre ssaki niższe)
 sutek człowieka
 sutek (potocznie)